Giuseppe Zamboni (1776-1846) – abate, fisico e docente italiano, inventore della pila a secco
 Giuseppe Zamboni (1875-1950) – filosofo e accademico in gnoseologia